Rhacophorus kan syfta på:

 Rhacophorus (Chelodesmidae) – leddjurssläkte med banddubbelfotingar
 Rhacophorus (Rhacophoridae) – släkte med trädgrodor